Ankiliabo – comune del Madagascar nel distretto di Ampanihy
 Ankiliabo – comune del Madagascar nel distretto di Manja
 Ankiliabo –  città e comune del Madagascar situata nel distretto di Ampanihy Ouest